Slovo trafika má několik významů:

 trafika (prodejna) – místo prodeje periodik, alkoholických a tabákových výrobků
 trafika (politika) – označení výhodného zaměstnání, uděleného za prokázané služby
 Trafika (podcast) – podcast Seznam Zpráv moderátora Konstantina Sulimenka

Externí odkazy